Mistrzostwa Europy w Koszykówce 3×3 2021 – turniej w koszykówce 3×3 mężczyzn i kobiet, który odbył się w dniach 10-12 września 2021 w Paryżu.

Był to VI turniej o mistrzostwo Europy w koszykówce 3x3. Po raz pierwszy gospodarzem była Francja. Po raz drugi mistrzostwa odbyły się w Europie Zachodniej.

Mistrzami Europy mężczyzn zostali Serbowie, wicemistrzami Litwini, a brązowy medal zdobyli Polacy. Mistrzyniami Europy kobiet zostały Hiszpanki, wicemistrzyniami Niemki, a brązowy medal zdobyły Francuzki.

System rozgrywek 
Zespoły zostały rozlosowane do jednej z 4 trzyzespołowych grup. Faza grupowa rozegrana została w systemie kołowym (każdy z każdym). Do fazy play-off awansowały dwie najlepsze drużyny. W ćwierćfinałach zwycięzcy grup zagrali z drużynami z drugich miejsc.

Turniej kobiet

Runda grupowa 
 Grupa A

 Grupa B

 Grupa C

 Grupa D

Faza Play-off

Turniej mężczyzn

Runda grupowa 
 Grupa A

 Grupa B

 Grupa C

 Grupa D

Faza Play-off

Medaliści

Bibliografia 
 

2021
2021 we Francji
2021 w koszykówce
Zawody sportowe w Paryżu